Сабіне Лісіцкі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Уршуля Радванська.
Американська кваліфаєрка Мелані Уден, 208-ма ракетка світу, виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 

  Сесил Каратанчева
  Алла Кудрявцева

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Aegon Classic, одиночний розряд
2012